Купата на африканските нации 2010 е 27-о издание на турнира за Купата на африканските нации, континенталния турнир на Африка. Домакин на турнира е Ангола.

Отбори 

 
  (домакин)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (отказват се от участие)

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Елиминационна фаза 

Купа на африканските нации